

Cinéma 
 Journal d'une femme en blanc  est un film français réalisé par Claude Autant-Lara, sorti en 1965.

Littérature 
 Une femme en blanc est un roman de Janine Boissard, publié en 1983.
 La Femme en blanc (The Woman in White) est un roman britannique de Wilkie Collins, publié en 1860.
 Jeunes filles en blanc, série française de vingt-trois romans pour la jeunesse écrits par Suzanne Pairault.

Télévision 
 La femme en blanc est un feuilleton télévisé de Pierre Gautherin tiré du roman de Wilkie Collins, diffusé à partir du 05 juin 1970 sur la deuxième chaine de l'ORTF.
 Une femme en blanc est une mini-série télévisuelle, avec Sandrine Bonnaire, tiré du roman de Janine Boissard.

Bande dessinées 
 Les Femmes en blanc est une série de bande dessinée humoristique de 33 tomes, dont le scénario a été créé par Raoul Cauvin et dont le dessin a été réalisé par Philippe Bercovici.

Voir aussi 
Dames en blanc (espagnol: Damas de Blanco) est un mouvement d'opposition à Cuba réunissant des épouses et membres des parents de dissidents emprisonnés par le gouvernement de Fidel Castro.